«Christus patiens» () — латинское название литературно-драматических произведений о страданиях Христовых на кресте:

 «Христос страждущий» (изд. 1542) — греческая трагедия;
  — новолатинская трагедия Гуго Гроция.
 Christus patiens (поэма Рапена) — новолатинская поэма Рене Рапена

См. также